

Общая информация 
Казанская венчурная ярмарка ежегодно проводится с 2005 года. Организаторами являются Государственная Некоммерческая Организация «Инвестиционно-Венчурный Фонд Республики Татарстан» и Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). Ежегодно в Республике Татарстан — инновационном регионе организуется коммуникативная площадка для выстраивания конструктивного диалога между инвесторами и менеджментом новых быстрорастущих компаний сектора технологических инноваций.

Задачи Ярмарки 
 Развитие и презентация деятельности элементов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан по привлечению венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса.
 Обеспечение комфортных условия в России и в Республике Татарстан для деятельности российских международных инвесторов и предпринимателей.
 Повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан и России для иностранных инвесторов
 Формирование в России информационного пространства в области венчурного инвестирования

География инновационных компаний 
 Российская Федерация
 Москва
 Казань
 Набережные челны
 Новосибирская область
 Томская область
 Санкт-Петербург
 Мордовская область
 Калужская область
 Иркутская область
 Красноярский край
 Пермский край
 Другие страны
 Канада
 Великобритания
 США

Направления деятельности ярмарки 
 Биотехнологии
 Информационные технологии
 Медицина
 Промышленное оборудование
 Строительство

Итоги и результаты Ярмарки

Итоги VII ярмарки 2012

Итоги VI ярмарки 2011 
 По результатам ярмарки, германская компания Wermuth Asset Management и Правительство Татарстана создали фонд чистых технологий объемом 110 млн евро. Средства фонда направлены на повышение энергоэффективности и экологической устойчивости экономики республики.
 Подписано соглашение ГНО ИВФ РТ с ОАО «Российская венчурная компания» о создании на паритетной основе с ГНО «ИВФ РТ» международного фонда, инвестирующего в ведущие мировые венчурные фонды для трансферта передовых зарубежных технологий на территорию России в объеме до 40 млн долларов США.
 Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с ГНО «ИВФ РТ» по совместной реализации инновационных проектов участников Сколково. Соглашение предусматривает инвестирование инновационных, высокотехнологичных проектов общим объемом 60 млн долларов.
 Дальнейшее развитие получили отношения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно—технической сфере, с которым ГНО «ИВФ РТ» совместно реализует программу грантового финансирования «Идея-1000» и планирует запускать новые грантовые программы направленные на выполнения НИОКР и запуск инновационных производств — «Содействие».

Примечания

Ссылки 
 Правительство Республики Татарстан. Пресс релизы, фото и видео репортажи с Казанской верчурной ярмарки
 Открытие Фоторепортаж с открытия VII Казанской Венчурной ярмарки (сайт Президента Республики Татарстан)
 Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан

Экономика Татарстана
Экономика Казани
Венчурный капитал